Op het US Open 1985 speelden de vrouwen en mannen in het gemengd dubbelspel van 27 augustus tot en met 8 september 1985.

Toernooisamenvatting 
Titelverdedigers Manuela Maleeva en Tom Gullikson waren het zesde reekshoofd, maar kwamen niet verder dan de tweede ronde.

Het als eerste geplaatste duo Martina Navrátilová en Heinz Günthardt won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als tweede geplaatste Australische koppel Elizabeth Smylie en John Fitzgerald in twee sets. Het was hun tweede gezamen­lijke titel. De Amerikaanse Navrátilová had daar­naast drie eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Zwitser Günthardt geen.

Er waren geen deelnemers uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Toernooischema WTA (pag. 4)
 Toernooischema ITF

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 1985